Jméno Antonín Šimek má více nositelů:

 
 
 Antonín Šimek (stavitel) (1866–1946) – český stavitel, stavební rada a starosta Smíchova